Эдгар Кавальканте де Арруда (; 5 июня 1892, Форталеза, Сеара — 24 апреля 1965, Рио-де-Жанейро) — бразильский юрист и политик; сенатор в Эру Варгаса, в 1935—1937 годах; федеральный депутат от штата Сеара в 1946—1951 годах.

Биография 
Эдгар Арруда родился 5 июня 1892 года в муниципалитете Форталеза в штате Сеара; в 1909 году поступил на юридический факультет местного университета — в декабре 1913 года окончил юридическую школу в Сан-Паулу. В 1918 году он получил докторскую степень на юридическом факультете Сеары. В 1932 году участвовал в создании в своём родном штате отделения Католической избирательной лиги (LEC). С 1935 по 1937 год руководил основанной им утренней газетой «O Estado», выходящей в Форталезе.

Арруда одержал победу на выборах в Сенат Бразилии, проходивших в 1934 году по новой (третьей) конституции: стал одним из двух сенатором от северо-восточного штата Сеара. Будучи избранным на восьмилетний срок в 37-й созыв бразильского сената, занимал свой пост неполные три года, с 1935 по 1937 год — поскольку в ноябре 1937 года президент Жетулиу Варгас организовал государственный переворот и основал централизованное государство Эстадо Ново (Estado Novo).

После падения режима Варгаса, Арруда стал членом национальной ассамблеи и федеральным депутатом от штата Сеара: занимал данный пост с 1946 по 1951 год. Также являлся членом счётной палаты штата Гуанабара. Скончался в Рио-де-Жанейро 24 апреля 1965 года.

Работы 
 Dissertações processuais (1918)
 Privilégios exclusivos (в соавторстве, 1930).

См. также 
 Фалкан, Вальдемар Кромвель ду Регу

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Юристы Бразилии
Журналисты Бразилии
Политики XX века
Сенаторы Бразилии
Члены Палаты депутатов Бразилии